Tetanurae („pevné ocasy“) je klad teropodních dinosaurů, zahrnující většinu jejich odvozených druhů a také všechny současné i vyhynulé ptáky.

Charakteristika 
Tito teropodi se poprvé objevují během rané nebo střední jury (asi před 180 až 165 miliony let) a v podobě ptáků přežívají až do současnosti. Jedna z definic tetanur (Kevin Padian, 1999) zní: „Všichni teropodi blíže příbuzní ptákům než rodu Ceratosaurus“. Jedním z prvních zástupců tohoto rozsáhlého kladu mohl být již Cryolophosaurus z rané jury Antarktidy. Mezi tetanury patří obecně známé rody dravých dinosaurů jako jsou Allosaurus, Spinosaurus, Giganotosaurus, Tyrannosaurus, Velociraptor nebo vyhynulí i současní ptáci, jako je třeba vrabec domácí.

Do tohoto kladu spadal také jediný dosud známý teropodní dinosaurus z území České republiky (tzv. Moravská tetanura), identifikovaný na základě izolovaného fosilního zubu, objeveného nedaleko Brna.

Klasifikace 
Do skupiny tetanur patří bazální rody jako Cryolophosaurus (nejisté) a Monolophosaurus. Pokročilejší tetanury patří do skupiny Orionides, a tu dělíme na Megalosauroidea (např. Megalosaurus, Spinosaurus), Carnosauria (např. Allosaurus, Giganotosaurus) a Coelurosauria (např. Tyrannosaurus, Velociraptor a pštros). Poslední dvě skupiny řadíme do podskupiny Avetheropoda.

Grafické znázornění klasifikace:

Odkazy

Reference

Literatura 
 Gauthier, J. A. (1986). Saurischian monophyly and the origin of birds. pp. 1–55 In Padian, K. (ed.) The Origin of Birds and the Evolution of Flight. Memoirs of the California Academy of Sciences. 8.
 Padian, K., Hutchinson, R. M., and Holtz, Jr., T. R. (1999). Phylogenetic definitions and nomenclature of the major taxonomic categories of the carnivorous Dinosauria (Theropoda). Journal of Vertebrate Paleontology. 19 (1): 69–80.
 Paul, G. S. (1988). Predatory Dinosaurs of the World. Simon and Schuster, New York.
 Rauhut, O. W. M. (2003). The interrelationships and evolution of basal theropod dinosaurs. Special Papers in Palaeontology. 69: 1–213.
 Sereno, P. C. (1999). The evolution of dinosaurs. Science. 284: 2137–2147.

Externí odkazy 
 
  

Plazopánví dinosauři
Teropodní dinosauři